Camel Hump steht für:

 Camel Hump (Wyoming), Ort im US-Bundesstaat Wyoming	

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Camel Hump (Kalifornien)	
 Camel Hump (Douglas County, Oregon)	
 Camel Hump (Jackson County, Oregon)	
 Camel Hump (Wheeler County, Oregon)	
 Camel Hump (Wisconsin)